Francis Wilson peut désigner :
 Francis Wilson (1935-), artiste américain ;
 Francis Paul Wilson (né en 1946), écrivain américain.